Чемпионат Европы по мини-футболу среди женщин 2022 года — это второй Чемпионат Европы УЕФА для женских национальных сборных по футзалу. Финальный раунд турнира с 1 июля пройдёт в Гондомаре (Порту, Португалия).

Награды

Стадия плей-офф

Таблица

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Участники

Квалифицированные команды 
Четыре европейских сборных участвуют в финальной части Чемпионата Европы.

Места проведения 
Изначально определились все участники чемпионата, а затем из них определялась хозяйка турнира.
Главной ареной чемпионата будет Многофункциональный комплекс «Гондомар» (Гондомар).

Примечания 

Мини-футбол в Португалии
Чемпионаты Европы по мини-футболу
2022 год в мини-футболе